Clusius ist der Familienname folgender Personen:

 Carolus Clusius (1526–1609), niederländischer Gelehrter, Arzt und Botaniker, siehe Charles de l’Écluse
 Klaus Clusius (1903–1963), deutscher Physikochemiker

Clusius steht für:
 (9364) Clusius, Asteroid des Hauptgürtels
 Clusius-Schafgarbe, Pflanzenart aus der Gattung der Schafgarben, Korbblütler
 Clusius-Schneeglöckchen, Pflanzenart aus der Gattung der Schneeglöckchen, Amaryllisgewächse